Гальегос-де-Орниха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Торосос. Занимает площадь 11,24 км². Население — 160 человек (на 2004 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида